Carlos Alberto Díaz puede referirse a distintas personas, incluyendo:
Carlos Alberto Díaz, futbolista colombiano, nacido en 1982;
Carlos Alberto Díaz, futbolista (arquero) argentino, nacido en 1974;
Carlos Alberto Díaz, abogado argentino, nacido en 1920.
Carlos Alberto Díaz, militar argentino condenado por crímenes de lesa humanidad.
Carlos Alberto Díaz, ingeniero químico colombiano, nacido en 1972;
Carlos Alberto Díaz, paramilitar colombiano, presidente de la Federación Nacional de las Federaciones Convivir, grupos paramilitares legales en Colombia entre 1994-1998.

Referencias